Андрей (в миру Григорий Андреевич Метюк; 3 января 1898, село Теребин, Грубешовский уезд, Холмская губерния — 2 февраля 1985, Виннипег) — первоиерарх Украинской греко-православной церкви Канады с титулом «митрополит Виннипега и всей Канады».

Биография 
Родился 3 января 1898 года в селе  Грубешовского уезда Холмской губернии (ныне Хрубешовский повят Люблинского воеводства) в семье Андрея Метюка и его супруги Юлии (из рода Абрам).

Посещал школу в родном селе. В 1924 году окончил Виленскую духовную семинарию.

В 1929 году окончил богословский факультет Варшавского университета со званием магистра богословия.

21 сентября 1924 года рукоположён в сан диакона, 27 сентября — в сан священника митрополитом Дионисием (Валединским) в митрополичьем кафедральном соборе святой Марии Магдалины в Варшаве.

Назначен сначала настоятелем , администратором Жеротинского прихода и одновременно благочинным Бельскоподляского округа. Впоследствии становится настоятелем  в Грубешове и диаконом Грубешевского округа с обязанностями законоучителя Грубешевской гимназии. Занимался религиозно-национальным воспитанием украинской молодёжи, будучи законоучителем в народных, средних и высших школах; в 1943 стал профессором и ректором Холмской духовной семинарии.

В 1945—1948 годы занимался миссионерско-пастырской работой в Швейцарии среди украинских беженцев в Женеве, Лозанне, Цюрихе, Базеле, Лугано, Люцерне, Берне, Энгельберге и других местах.

В Берне в течение двух лет углублял свои богословско-философские познания.

С 1948 года переехал в Канаду.

5 июля 1959 года рукоположён во епископа Эдмонтона и Западной Канады.

В 1963 году возведён в сан архиепископа.

С 1975 года — митрополитом Виннипега и всей Канады, первоиерарх Украинской греко-православной церкви в Канаде.

Скончался 2 февраля 1985 году в Виннипеге. Похоронен там же.

Сочинения 
 Об'єднання християнських церков: У світлі навчання св. Православної Церкви // Віра й культура. 1961. Ч. 6, № 90; Ч. 7, № 91;
 Будьмо вірні заповітам. Едмонтон, 1962;
 Наші приготування до Різдва Христового // Віра й культура. 1962. Ч. З, № 99;
 Православна віра. Вінніпеґ, 1962; 1976;
 Beginning in Jerusalem. Winnipeg, 1980;
 The Union with Rome Is Not for Ukrainians. Winnipeg, 1984.

Литература 
 Преосвященний Андрей — новий єпископ УАПЦ // Рідна церква. 1959. Ч. 39;
 Третій єпископ у Канаді // Віра й культура. 1959. Ч. 10-11, № 70-71;
 Блаженніший митрополит Андрей — новий Первоієрарх УАП Церкви в Канаді // Рідна церква. 1975. Ч. 104.
 . Словникова частина. — Т. 4. — С. 1524.
 Онуфрійчук Ф. Ф. Митрополит Андрей в служінню Богові Українській православній церкві і нашому народові, Вінніпег 1983.

Ссылки 
 А // «Українці в світі»

Выпускники Православного богословского факультета Варшавского университета
Предстоятели Украинской православной церкви в Канаде
Епископы Эдмонтона и Западной Епархии Украинской православной церкви в Канаде
Архиепископы Виннипегские Украинской православной церкви в Канаде
Митрополиты Украинской православной церкви в Канаде